Ла Ањилера има више значења:

 Ла Ањилера (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Ањилера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ањилера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику